Князь Серафи́м Петро́вич Мансырев (1866—1928) — русский адвокат, общественный деятель и публицист, член IV Государственной думы от города Риги.

Биография 
Происходил из потомственных дворян Тамбовской губернии; родился  в Княжево Темниковского уезда.

Окончил 1-ю Московскую гимназию и юридический факультет Московского университета со степенью кандидата прав и золотой медалью за диссертацию «Бумажные деньги в России» (1888); был оставлен при кафедре политической экономии и финансового права.

По рекомендации профессора Чупрова, поступил на службу в Министерство финансов: служил секретарем Казенной палаты в Риге и податным инспектором в городе Верро Лифляндской губернии (1890—1896). Затем был судебным следователем в Самаркандской области и Уфимской губернии. В 1903 году, дослужившись до чина статского советника, вынужден был оставить службу по настоянию департамента полиции.

С 1907 года состоял присяжным поверенным, имел адвокатскую практику в Москве и Риге. Был председателем Русского клуба в Риге, основателем и вице-председателем Русского общества просвещения, председателем Либерального клуба в Риге. Был членом Конституционно-демократической партии, сотрудничал в газете «Русская молва».

В 1912 году был избран в члены Государственной думы от Риги 2-м съездом городских избирателей. Входил во фракцию кадетов, с августа 1915 — во фракцию прогрессистов и Прогрессивный блок. Состоял товарищем председателя комиссии о мероприятиях по борьбе с немецким засильем, а также членом комиссий: бюджетной, по старообрядческим делам, по вероисповедным вопросам, по исполнению государственной росписи доходов и расходов, библиотечной, по запросам, распорядительной, по военным и морским делам. Был докладчиком 4-го отдела по проверке членов ГД и секретарем 6-го отдела Думы. 31 октября 1916 покинул Прогрессивный блок вместе с фракцией прогрессистов.

Во время Февральской революции находился в Петрограде. 27 февраля принимал участие в частном совещании членов ГД в Полуциркульном зале Таврического дворца, поддержал предложение придать Думе функции Учредительного собрания. Работал в Комиссии по принятию задержанных военных и высших гражданских чинов. 1 марта был назначен комиссаром Временного комитета Государственной думы в воинских частях, расквартированных в Петрограде. 19 марта выехал на Западный фронт с полномочиями от ВКГД. В своих выступлениях обвинял царское правительство в измене Родине и пособничестве Германии. 6 апреля был направлен на Румынский фронт и в Бессарабскую губернию с полномочиями комиссара ВКГД. Летом 1917 на страницах журнала «Русская будущность» критиковал руководство ВКГД за бездеятельность. В августе 1917 участвовал в Государственном совещании в Москве.

После Октябрьской революции эмигрировал в Эстонию, где жил до 1920 года. Сотрудничал в «Ревельском слове», редактировал газету «Новая Россия». Затем переехал в Латвию, служил консультантом при министерстве юстиции Латвийской республики. В 1926 году вернулся в Таллин, читал курсы лекций при Русском совете, сотрудничал в газетах «Последние известия», «Наши последние известия» и «День просвещения», входил в редколлегию евразийской газеты «Рассвет».

Скоропостижно скончался на улице от паралича сердца 14 февраля 1928 года.

Семья 
Был женат, имел троих сыновей. Один из них, Всеволод (1898—1944) — выпускник Морского кадетского корпуса (1918), мичман; в эмиграции был в Чехословакии, затем, в начале 1930-х годов издавал в Риге газету «Наше время»; его сын Леонид (1922—1985) — участник антикоммунистического движения, редактор южноафриканского журнала «Ту де Пойнт», консультант Министерства обороны ЮАР по иностранным языкам и международной политике; был старостой прихода Святого Владимира в Претории.

Примечания

Сочинения 
 Землевладение в Лифляндии // Русский вестник. — Ревель, 1896.
 Поместное сословие в Прибалтийском крае: его происхождение, развитие и настоящее положение. — Санкт-Петербург, 1913.
 Немецкое засилье и Правила 2 февраля 1915 г. — Петроград, 1915.
 Мои воспоминания о Государственной Думе // Страна гибнет сегодня: Воспоминания о Февральской революции 1917 года. — : «Книга», 1991.

Литература 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Четвёртый созыв. — М., 1913. — С. 159.
 4-й созыв Государственной думы: Художественный фототипический альбом с портретами и биографиями. — СПб., 1913.
 Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917—1997 в 6 томах. Т. 4. — : «Пашков дом», 1999. — С. 376.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — : РОССПЭН, 2008.

Выпускники 1-й Московской гимназии
Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета
Публицисты Российской империи
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Русские эмигранты первой волны в Латвии
Русские эмигранты первой волны в Эстонии
Мемуаристы русского зарубежья
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Российской империи